Irazunus är ett släkte av mångfotingar. Irazunus ingår i familjen Fuhrmannodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Irazunus